Ulachan-Sis (jakutisch/russisch ) ist der Name folgender Gebirgsketten im Ostsibirischen Tiefland, in der Republik Sacha (Jakutien) im asiatischen Teil Russlands:
 Ulachan-Sis (Jana-Indigirka-Tiefland), auch Ulachan-Sis-Kamm () genannt, im Jana-Indigirka-Tiefland
 Ulachan-Sis (Kolyma-Tiefland), auch Ulachan-Sis-Rücken () genannt, im Kolyma-Tiefland